Валерий Паршков (род. 10 мая 1975, Баку) — азербайджанский гандболист. Мастер спорта международного класса. Экс-капитан сборной Азербайджана по гандболу. В настоящее время выступает за турецкий клуб «Бешикташ» (Стамбул). Выступал за молодежную сборную СССР.

Клубная карьера 
Выступал за турецкие гандбольные клубы «Трабзонспор» (Трабзон), «Чанка Беледийе» (Анкара) и «Аски» (Анкара). На данный момент игрок стамбульского клуба «Бешикташ».

Достижения 
 Пятикратный чемпион Турции в составе клуба «Аски» (Анкара).
 2007 — чемпион Турции в составе клуба «Бешикташ» (Стамбул).
 2007 — финалист Кубка Турции в составе клуба «Бешикташ» (Стамбул).
 2009 — полуфиналист Кубка Челлендж в составе турецкого клуба «Бешикташ» (Стамбул).
 2009 — победитель Кубка Турции в составе клуба «Бешикташ» (Стамбул).

Примечания

Ссылки 
 Азербайджанец забивает дважды, Бешикташ побеждает 
 Валерий ПАРШКОВ: «Тренером быть не хочу»

Гандболисты Азербайджана
Гандболисты СССР
Игроки сборной Азербайджана по гандболу